A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi ugrás versenyszámát február 15-én és 16-án rendezték. Az aranyérmet a kínai Qi Guangpu nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtező 1. fordulójában minden versenyző egy ugrást teljesített, a kapott pontszám alapján az első 6 versenyző jutott a döntőbe, a többiek a selejtező 2. fordulójába kerültek. A selejtező 2. fordulójában a versenyzők két ugrást teljesítettek, a jobb eredmények figyelembevételével a 6 legjobb jutott be a döntőbe. A döntőben két fordulót rendeztek. Az első fordulóból a hat legjobb versenyző jutott tovább. A 2. fordulóban kapott pontszám határozta meg a végső sorrendet.

A rövidítések jelentése a következő:
Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

1. forduló

2. forduló

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon